Metepec (Hidalgo)
Metepec (Mexico)